Битва на реке Альте:
 Битва на реке Альте (1019) — разгром войска Святополка Окаянного Ярославом Мудрым
 Битва на реке Альте (1068) — поражение русских дружин от половцев